Мартин Адамски (; , Студенка, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2011 и 2019 годов. Известен по выступлениям за «Оцеларжи Тршинец» в чешской Экстралиге.

Карьера 
Мартин Адамски дебютировал в Экстралиге за «Пльзень» в сезоне 2001/02. Всего в пльзеньском клубе Адамски провёл 9 сезонов. С сезона 2010/11 играет за «Оцеларжи Тршинец». В составе «Тршинца» Адамски стал чемпионом Чехии 2011 года, а также дважды (в 2015 и 2018 годах) становился серебряным призёром чешского чемпионата. В 2019 во второй раз выиграл Экстралигу, уже в качестве капитана команды. Завершил карьеру после окончания сезона 2020/21.

Достижения 

 Чемпион Экстралиги 2011 и 2019

 Серебряный призёр Экстралиги 2015 и 2018

Статистика 
 Чешская экстралига — 937 игр, 413 очков (223+190)
 Чешская первая лига — 83 игры, 37 очков (20+17)
 Чешская вторая лига — 12 игр, 11 очков (6+5)
 Канадская хоккейная лига — 35 игр, 18 очков (6+12)
 Лига Восточного побережья — 9 игр
 Лига чемпионов — 28 игр, 16 очков (8+8)
 Кубок Шпенглера — 8 игр, 3 очка (1+2)
 Сборная Чехии — 16 игр
 Всего за карьеру — 1128 игр, 498 очков (264+234)

Ссылки 
 Профиль на eliteprospects.com
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Профиль на сайте ХК Оцеларжи Тршинец

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки «Айдахо Стилхэдз»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Фридек-Мистек»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице